Angelo! (Originaltitel: , ) ist eine Animationskinder- und Jugendserie aus Frankreich. Die Serie wurde im Jahr 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt, in Deutschland lief die Sendung auf Super RTL, Toggo Plus und Cartoon Network. Der Lizenzgeber ist die Cake Distribution Ltd. in London.

Inhalt 
Angelo ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in einer kleinen Stadt. Zusammen mit seinen Freunden Sherwood (Spitzname „Sher“) und Lola unternimmt er viele unterschiedliche Dinge.

Hauptcharaktere der Sendung sind der Protagonist Angelo sowie Sherwood und Lola, Nebencharaktere sind Angelos Mutter (Ms K) Angelos Vater (Mr K) Angelos kleiner Bruder Peter, Angelos große Schwester Elena, der Lehrer Mr. Foot, der Schulschläger Walter Manetti, und die älteren Schüler Alonzo, Clyde und Brandy. Außerdem Angelos Mitschüler Butterfinger (heißt in Wirklichkeit Glenn), Monika von der Schülerzeitung, die schüchterne Susi, der Videospielnerd Ethan, Angelos Katze Joe Momma, Peters Goldfisch Mr. Bubbles, die Kunstlehrerin Ms. Perla, Coach Czonka und der ältere Herr und Nachbar Mr. Geezer. Elena ist außerdem mit Hunter, dem Sohn vom Freizeitpark-Direktor und Bruder von Butterfinger, zusammen. Auch weitere Personen in der Stadt treten auf, wie zum Beispiel „Kuchen-Kati“ oder der Künstler Damien Burst (stellt Kunstwerke in der Galerie von Angelos Mum aus). Angelos Erzfeindin Becky, die Mr. Foots Nichte ist, kommt erst später in Staffel 2 in der Folge Die neue Schülerin hinzu.

In Staffel 5 kommt eine weibliches Kind namens Willow. Sie ist bekannt dafür, dass die Dinge für die Menscheheit tut. Elemente dazu sind Beispielsweise für die Klimakrise / Tierliebe etc. Angelo ist ihr heimlicher Schwarm

Angelo und seine Freunde sind begeisterte Fans der Band Slobber, bestehend aus den Mitgliedern Eddie und Michael Slobber, deren richtige Namen Oskar und Percy Wanninger sind, sowie des Skateboard-Profis Ollie Van Dunk. Außerdem liebt es Angelo mit seinen Freunden Skateboard zu fahren.

Angelos Lehrer heißen: Mrs Perla, Mr Owen J. Foot, Coach Czonka

Synchronisation 
Die deutschsprachige Synchronisation entstand unter der Dialogregie von Michael A. Grimm.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 Angelo! auf fernsehserien.de
 
 Angelo auf Toggo.de

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Frankreich)
Kinder- und Jugendfernsehserie
Computeranimationsserie
Fernsehserie der 2010er Jahre